Crestline steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crestline (Kalifornien)
 Crestline (Kansas)
 Crestline (Nevada)
 Crestline (Ohio)
 Crestline Gardens (Alabama)
 Crestline Heights (Alabama)
 Crestline Park (Alabama)

Autos:
 Ford Crestline, Fahrzeug des Herstellers Ford